Gaia, Gaià eller Gaïa kan syfta på:

 Gaia – jordens, moderlighetens och fruktbarhetens gudinna i grekisk mytologi
 Gaiateori – en teori som betraktar all levande materia på jorden som en enhet
 Gaiafilosofi – en filosofi som ser jordklotet som ett levande väsen
 Gaia (musikalbum) – den svenske artisten Ola Magnells sjätte album
 Gaia (rymdteleskop) – ett rymdteleskop uppsänt 2013
 Gaïa Éditions – ett franskt förlag

Geografi

Portugal 
1 Vila Nova de Gaia, kommunhuvudort, Porto,

Spanien 
2 Gaià, kommun, Katalonien, Província de Barcelona,